Пётр Севастья́нов:
 Севастьянов, Пётр Васильевич (1907—1968) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Севастьянов, Пётр Иванович (1811—1867) — русский археолог, собиратель христианских древностей.